Café com Canela é um filme de longa metragem produzido pela Rosza Filmes e dirigido por Glenda Nicácio e Ary Rosa. Gravado no Recôncavo Baiano nas cidades de Cachoeira (Bahia), São Félix (Bahia) e Muritiba.

Sinopse
O filme trata da vida de uma professora que se isola após perder o filho, se separando do marido e se afastando dos amigos, até acabar por reencontrar uma ex-aluna que muda sua vida.

Filmes gravados na Bahia
Filmes do Brasil de 2017
Filmes sobre afro-brasileiros